Osoby:
 Hannelore Klamm – niemiecka polityk

Inne:
 Klamm – zamek

Zobacz też:
 Klam